Ма́сть:
 Масть — цвет шерсти животного, обычно лошадей или коров. У кошек и собак это называется окрасом.
 Масть лошади
 Окрасы кошек
 Карточная масть — способ группировки игральных карт.
 Масть — жаргонное обозначение касты в тюремной иерархии.